Isle of Forgotten Sins, een Amerikaanse film uit 1943, ook bekend als Monsoon
 Het Engelse woord voor een moesson
 Monsoon (1952), een Amerikaanse film
 Monsoon (2015), een Indiase film
 Monsoon (2019), een Britse film

Muziek:
 Monsoon (band), een Brits muziektrio uit begin jaren tachtig
 Monsoon (Little River Band), een muziekalbum van de Little River Band
 een nummer op het album Sleep Through the Static van Jack Johnson
 een nummer op het album Escapology van Robbie Williams
 de Engelstalige versie van het nummer Durch den Monsun van de Duitse rockgroep Tokio Hotel